AFC-mästerskapet i futsal är en mästerskapstävling i futsal för herrlandslag som spelar under den asiatiska fotbollsfederationen AFC (Asian Football Confederation). Den första turneringen spelades 1999 och har sedan dess spelats varje år fram till 2008 då den gick över till att spelas vartannat år. I AFC-mästerskapet 2010 deltog 16 landslag i huvudturneringen. Turneringen räknas som kval till Världsmästerskapet i futsal (Fifa).

De regerande världsmästarna är Iran som har varit mest framgångsrik med tio vinster i elva turneringar. I AFC-mästerskapet 2006 vann Japan turneringen efter att slagit Iran i semifinalen med 5–1.

Deltagande

Medaljörer

Medaljligan

Källor 
  AFC.com Det asiatiska fotbollsfederationens officiella hemsida
  RSSSF Archive